El nombre Ricardo Moreno puede referirse a:

 Ricardo Chofa Moreno, guitarrista argentino;
 Ricardo Moreno Abad, exfutbolista español; o
 Ricardo Moreno Cañas, médico costarricense.